Tourniquet steht für:

 ein medizinisches Instrument, siehe Tourniquet
 einen französischen Begriff für Drehtür
 eine amerikanische Metal-Band, siehe Tourniquet (Band)
 ein Lied der Rockgruppe Marilyn Manson, siehe Tourniquet (Lied)

Siehe auch
 Tourniquet-Syndrom